Molenbeek (deutsch: Mühlenbach) steht für:
 Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek, Gemeinde der Region Brüssel-Hauptstadt
 Laag-Molenbeek, Stadtteil in Brüssel
 Molenbeek (Bekkevoort), Dorf in Molenbeek-Wersbeek, Teilgemeinde der belgischen Gemeinde Bekkevoort
 Molenbaix in der belgischen Gemeinde Celles
 Molenbais-Saint-Pierre und Molembais-Saint-Josse in der belgischen Gemeinde Geldenaken

Gewässer und Wasserläufe in Belgien:
 als Zufluss der Benedenschelde
 Vliet-Grote Molenbeek in Londerzeel-Malderen (rechtes Ufer)
 Kleine Molenbeek in Puurs-Liezele (rechtes Ufer)
 als Zufluss der Nete
 Molenbeek-Bollaak in Zandhoven, Gewässer der Kleine Nete
 Molenbeek (Herselt) in Herselt – Heist-op-den-Berg, Gewässer der Große Nete
 als Zufluss der Bovenschelde 
 im Einzugsgebiet der Drie Molenbeken
 Molenbeek (Erpe-Mere Bovenschelde) in Zottegem, Herzele, Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem, Lede und Wichelen (einer der Drie Molenbeken)
 Molenbeek (Wetteren) in Wetteren-Massemen (einer der Drie Molenbeken)
 Molenbeek (Melle) (einer der Drie Molenbeken) 
 Molenbeek (Velzeke) in Zottegem-Velzeke
 Molenbeek (Merelbeke)
 Markebeek (Oudenaarde) oder Mark oder Molenbeek in Oudenaarde
 als Zufluss der Dender
 Molenbeek (Dendermonde) (linkes Ufer)
 Molenbeek-Ter Erpenbeek in Zottegem, Herzele, Haaltert, Erpe-Mere und Aalst (linkes Ufer) 
 Molenbeek-Graadbeek in Aalst-Hofstade (rechtes Ufer)
 Molenbeek (Affligem) an der Grenze von Affligem und Aalst (rechtes Ufer)
 Bellebeek oder Molenbeek zwischen Sint-Martens-Bodegem und Sint-Ulriks-Kapelle
 Molenbeek-Vogelenzangbeek in Denderleeuw (linkes Ufer)
 im Einzugsgebiet des Ninoofse Meersen
 Molenbeek (Nederhasselt) in Ninove-Nederhasselt (linkes Ufer)
 Grote Molenbeek in Ninove-Meerbeke (rechtes Ufer)
 Molenbeek (Gooik) (Nebenfluss der Grote Molenbeek)
 im Einzugsgebiet des Gaverse Meersen
 Molenbeek (Zandbergen) in Geraardsbergen-Zandbergen (linkes Ufer) 
 Molenbeek-Terkleppenbeek in Brakel und Geraardsbergen (linkes Ufer)
 Molenbeek (Everbeek) (Brakel)
 als Zufluss der Senne (Dijle)
 Molenbeek (Brüssel) in Dilbeek, Sint-Jans-Molenbeek und Brüssel (linkes Ufer) 
 Geleytsbeek (Molenbeek-Geleytsbeek) in Ukkel und Drogenbos (rechtes Ufer) 
 Molenbeek (Sint-Genesius-Rode) in Sint-Genesius-Rode und Beersel  
 als Zufluss der Dijle
 Molenbeek-Weesbeek in Kampenhout und Boortmeerbeek (linkes Ufer)
 Molenbeek (Kortenberg)
 Molenbeek-Bierbeek in Heverlee und Korbeek-Lo (rechtes Ufer) 
 als Zufluss der Demer
 Watering De Molenbeek in Holsbeek, Teilgewässer der Winge
 Molenbeek (Tongeren) als Quelle der Demer
 Molenbeek (Zoutleeuw) in Zoutleeuw-Oorbeek als Nebengewässer der Große Gete 
 Molenbeek (Landen) in Landen-Dormaal als Nebengewässer der Kleine Gete

Gewässer und Wasserläufe in den Niederlanden:
 Kleine Aa (Wildertse Beek) oder Molenbeek zwischen Nispen und Roosendaal
 Molenbeek (Vierlingsbeek)
 Groote Molenbeek zwischen America und Wanssum
 Molenbeek (Geulle)
 Diepenheimse Molenbeek, Bach bei Diepenheim in Overijssel

Siehe auch:
 Racing White Daring Molenbeek